Хоробров — название населённых пунктов на Украине:

 Хоробров — село в Сокальском районе Львовской области.
 Хоробров — село в Козовском районе Тернопольской области.